Andreas Ravelli (né en 1959), footballeur international suédois ;
 Michel Ravelli (1920-2006), militant trotskiste puis anarchiste ;
 Thomas Ravelli (né en 1959), footballeur international suédois.

Homonymie de patronyme